Verner Parsberg er navnet på flere personer:
 Verner Vernersen Parsberg til Stirberg (død 1487) – dansk rigsråd
 Verner Tønnesen Parsberg til Harrested (død 1567) – dansk rigsråd og sønnesøn af ovennævnte
 Verner Parsberg (født 1647) (død 1719) – dansk oberst og ejer af Bidstrup